Internazionali BNL d’Italia 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 11–18 maja 2014 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 884 675 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 we Włoszech